Ludus (plural ludi) es un término latino con su significado primario de "juego", "deporte", "entrenamiento", puede referirse a:

 Ludus. uno de los arquetipos amatorios primarios.
 Ludus, banda experimental post-punk formada en Mánchester, Inglaterra, en agosto de 1978. 
 Ludus, escuela donde se entrenaba a los gladiadores.
 Ludus Dacicus, escuela de entrenamiento de gladiadores dacios en Roma. 
 Ludus Hispanicus, escuela de gladiadores en Corduba Colonia Patricia, Hispania.
 Ludus Magnus, principal escuela de entrenamiento para gladiadores de Roma.
 Ludus duodecim scriptorum, juego de tablero parecido al backgammon.
 Ludus latrunculorum, literalmente «el juego de los ladrones», juego de tablero practicado por los romanos.
 Ludi, juegos públicos celebrados en beneficio y entretenimiento del pueblo romano.
 Luduș, ciudad de Rumanía en el distrito de Mureș.